Санта Марија Уазолотитлан има више значења:

 Општина Санта Марија Уазолотитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Уазолотитлан (Санта Марија Уазолотитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику